Финальный раунд XXXI чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходил с 12 по 29 сентября 2019 года во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Впервые европейское первенство проводилось в четырёх странах с участием 24 национальных сборных. Чемпионское звание завоевала сборная Сербии, победившая в финальном матче в Париже сборную Словении. Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сербской команды Урош Ковачевич.

Квалификация

Финальный раунд

Арены 
Матчи финального раунда чемпионата Европы прошли в девяти городах четырёх стран. Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды приняли матчи одной из групп предварительного этапа, по две игры 1/8 финала и по одному четвертьфиналу. Полуфинальные поединки прошли в спортивно-концертном комплексе «Аккорхотелс Арена» в Париже и на «Арене Стожице» в Любляне, матч за 3-е место и финал состоялись в Париже.

Предварительный этап 
Жеребьёвка состоялась 16 января 2019 года в одной из главных достопримечательностей Брюсселя — Атомиуме. По её результатам 24 команды распределены по 4 группам. На предварительном этапе команды сыграли в группах в один круг, по 4 команды из каждой группы вышли в плей-офф.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан Урош Ковачевич.

Призёры

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Европейской конфедерации волейбола 

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2019